A dd jelentése a következő lehet:
 dd egy Unix parancs
 dd a walesi ábécé 6. betűje